Miejscowości w USA:
 Lamoine – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Lamoine (ang. Lamoine Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Lamoine (ang. Lamoine Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock